Управление денежного обращения Гонконга (, ) — государственное учреждение Специального административного района Сянган (Гонконг), выполняющее отдельные функции центрального банка (точнее, валютного совета).

Функции 
Управление денежного обращения Гонконга создано 1 апреля 1993 года.

Функции Управления:
 поддержание стабильности валюты в пределах системы валютных курсов;
 содействие стабильности и целостности финансовой системы, включая банковскую систему;
 содействие в поддержании статуса Гонконга как международного финансового центра, в том числе поддержка и развитие финансовой инфраструктуры Гонконга;
 управление валютным фондом.

Управление не обладает правом эмиссии гонконгского доллара, но контролирует выпуск банкнот в долларах, осуществляемый тремя банками: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited и Bank of China (Hong Kong) Limited. Монеты гонконгского доллара и банкноты в 10 долларов выпускаются Правительством Гонконга.

Ссылки 
 
 Институты денежного обращения Китая и финансово-экономические показатели их деятельности

Экономика Гонконга
Гонконг